Toponímia:
 Anglaterra: Fairfield (Liverpool), districte de Liverpool.
 Austràlia:
 Fairfield (Queensland)
 Fairfield (Victoria)
 Fairfield West (Nova Gal·les del Sud)
 Fairfield Heights (Nova Gal·les del Sud)
 Fairfield East (Nova Gal·les del Sud)
 Estats Units
 Fairfield (Alabama)
 Fairfield (Califòrnia)
 Fairfield (Connecticut)
 Fairfield (Idaho)
 Fairfield (Illinois)
 Fairfield (Iowa)
 Fairfield (Kentucky)
 Fairfield (Maine)
 Fairfield (Montana)
 Fairfield (Nebraska)
 Fairfield (Nova Jersey)
 Fairfield (Ohio)
 Fairfield (Oklahoma)
 Fairfield (Pennsilvània)
 Fairfield (Texas)
 Fairfield (Vermont)
 Fairfield (Washington)
 Fairfield Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Fairfield Glade, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Fairfield Harbour, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 New Fairfield, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 North Fairfield, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Biografies: Henry Fairfield Osborn (1857 – 1935), geòleg, paleontòleg i eugenetista estatunidenc.